Greenway ist der Familienname folgender Personen: 

 Ambrose Greenway, 4. Baron Greenway (* 1941), britischer Marinefotograf und Logistikberater
 Barney Greenway (* 1969), britischer Metal-Sänger
 Chad Greenway (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler
 Charles Greenway, 3. Baron Greenway (1917–1975), britischer Peer und Politiker
 Diana Greenway (* 1937), britische Mediävistin
 Francis Greenway (1777–1837), australischer Architekt
 Isabella Greenway (1886–1953), US-amerikanische Politikerin
 James Cowan Greenway (1903–1989), Zoologe

 Jordan Greenway (* 1997), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Thomas Greenway (1838–1908), kanadischer Politiker und Premier Manitobas

Greenway steht für: 

 Greenway (Arkansas), Kleinstadt im Clay County, Arkansas, USA 
 Greenway Township, Township im Itasca County, Minnesota, USA 
 Greenway (Gloucestershire), Stadt in der Grafschaft Gloucestershire, England 
 Greenway Estate, ehemaliger Landsitz der englischen Kriminalautorin Agatha Christie bei Brixhaam, Devon (England) 
 Greenway, Rad- und Freizeitweg

Siehe auch:
 Greenways Praha - Wien, Fernradweg mit ergänzendem Netzwerk (Grünzug)
 Greenaway